Кристиан Габриэль Олива Хименес (; , Сьюдад-дель-Плата, Уругвай) — уругвайский футболист, полузащитник.

Биография 
Кристиан Олива в 2016 попал в молодёжную команду «Насьональ» из Монтевидео и через два года подписал контракт с основной командой. Свой первый матч он сыграл в рамках Суперкубка страны против клуба «Пеньяроль», выйдя на замену. В чемпионате страны Кристиан дебютировал в феврале 2018 года в победном матче против команды «Рампла Хуниорс».

25 января 2019 года он перешел в итальянскую «Кальяри» на правах аренды с последующим выкупом. В своем первом сезоне в Италии он не сыграл ни одного матча, и его дебют состоялся в матче против «Дженоа», где он вышел на замену получившему травму Чигарини.

1 февраля 2021 года был отправлен в аренду в испанскую «Валенсию» до конца сезона.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Валенсия»